«Метод Комински» () — американский комедийный веб-сериал, созданный Чаком Лорри. Его премьера состоялась 16 ноября 2018 года на стриминговой платформе Netflix. В главных ролях снялись Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бейкер, Нэнси Трэвис, Пол Райзер и Кэтлин Тёрнер. Второй сезон вышел 25 октября 2019 года, а третий и последний — 28 мая 2021 года.

Сюжет 
Сериал рассказывает о Сэнди Комински — актёре, который много лет назад добился успеха в Голливуде, а теперь преподаёт актёрское мастерство.

Актёры и персонажи

В главных ролях 
 Майкл Дуглас — Сэнди Комински, руководитель актёрской студии в Голливуде
 Алан Аркин — Норман Ньюлендер, агент и лучший друг Сэнди (сезоны 1—2)
 Сара Бейкер — Минди, дочь Сэнди, которая управляет актёрской студией вместе с отцом
 Нэнси Трэвис — Лиза, разведённая женщина, которая берёт уроки актёрского мастерства у Сэнди (сезоны 1—2)
 Пол Райзер — бойфренд Минди (сезон 3; повторяющаяся роль в сезоне 2)
 Кэтлин Тёрнер — доктор Роз Воландер, бывшая жена Сэнди (сезон 3; повторяющаяся роль в сезоне 2)

Второстепенный состав 
  — Маргарет, ученица актёрской студии Комински
 Дженна Люнг Адамс — Даршани, ученица актёрской студии Комински
 Грэм Роджерс — Джуд, ученик актёрской студии Комински
 Кейси Браун — Лейн, ученик актёрской студии Комински
 Эшли Латроп — Бриана, ученица актёрской студии Комински
 Эмили Осмент — Тереза, ученица актёрской студии Комински
 Сьюзан Салливан — Айлин, жена Нормана, на которой он женат 46 лет (сезоны 1—2)
 Лиза Эдельштейн — Фиби, дочь Нормана, которая борется с зависимостью от таблеток
 Рамон Иларио — официант Алекс
 Седрик Бегли — Мэтью, сын Лизы (сезон 1)
 Ануш Неварт — Розами, домработница Нормана (сезон 1)
 Энн-Маргрет — Дайана, подруга Нормана (сезон 1)
 Джейн Сеймур — Мэдлин, любовь Нормана из прошлого (сезоны 2—3)
 Хэйли Джоэл Осмент — Робби, сын Фиби (сезоны 2—3)

Приглашённые актёры 
 Джей Лено — камео («Глава 2: Агент скорбит»)
 Патти Лабелль — камео («Глава 2: Агент скорбит»)
  — Вуди Литтлхейлс («Глава 2: Агент скорбит»)
 Дэнни Де Вито — доктор Векслер, уролог («Глава 3: Увеличение простаты»), («Глава 5: Агент с головой в заднице»)
 Корбин Бернсен — камео («Глава 3: Увеличение простаты»)
  — раввин («Глава 3: Увеличение простаты»)
  — миссис Лю («Глава 3: Увеличение простаты»)
 Рекс Линн — Эд («Глава 4: Кегель скрипит»)
 Эллиот Гулд — камео («Глава 5: Агент с головой в заднице»)
  — режиссёр («Глава 5: Агент с головой в заднице»)
  — Джанин («Глава 5: Агент с головой в заднице»), «Глава 17. Во всех давно знакомых местах» 
  — Линда («Глава 3: Увеличение простаты»), («Глава 5: Агент с головой в заднице»)
 Эдди Мани — камео («Глава 6: Детокс для дочери»)
  — Артур («Глава 7. Обязательство гнетёт») 
  — Черри («Глава 8. Вдова интересуется»)
 Лэйни Казан — бабушка Нормана («Глава 8: Вдова приближается»)
 Боб Оденкерк — доктор Шенкман («Глава 13: Уловки Шенкмана»)
 Эллисон Дженни  — камео («Глава 16. Появление тэтана»)
 Морган Фримен  — камео («Глава 20. Круглые носки высоких ботинок»)

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2019)

Сезон 3 (2021)

Производство

Разработка 
17 января 2019 года было объявлено о продлении сериала на второй сезон, премьера которого состоялась 25 октября 2019 года. 2 июле 2020 года Netflix продлил сериал на третий и последний сезон, который был выпущен 28 мая 2021 года.

Награды и номинации 
На 76-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» первый сезон сериала одержал победу в двух номинациях — «Лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл» и «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл» (Майкл Дуглас).

Примечания

Ссылки 
 «Метод Комински» на Netflix
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Чаком Лорри
Телесериалы-ситкомы США
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл